Niemcy:
 Ansbach – powiat w kraju związkowym Bawaria
 Ansbach – miasto na prawach powiatu w kraju związkowym Bawaria
 Ansbach – rzeka, dopływ Usy

Inne:
 Ansbach – stacja kolejowa
 Ansbach – księstwo

Zobacz też:
 Ansbach-Bayreuth